Lonely Planet est une maison d'édition australienne spécialisée dans les guides de voyages, fondée en 1972 ;
 Lonely Planet est le titre original de la série documentaire britannique Planète insolite diffusée pour la première fois en 1994 ;
 Lonely Planet est une chanson du groupe de rock arménien Dorians sortie en 2013.